S48 ou S.48 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Conqueror (S48), un sous-marin nucléaire d'attaque de la Royal Navy.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Maintenir humide avec… (moyen approprié à indiquer par le fabricant)., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Blériot-SPAD S.48, un avion de ligne français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres